Андре́й Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Андрей Александрович (род. 1978) — российский историк, профессор РГПУ и СПбГУ.
 Иванов, Андрей Александрович (род. 1984) — российский баскетболист.
 Иванов, Андрей Александрович (род. 1981) — российский хоккеист.